Tatra heißen folgende geographische Objekte:

 Tatra (Gebirge), Gebirgsteil der Karpaten in der Slowakei und Polen
 Tatra (Estland), Dorf in der Gemeinde Kambja im Kreis Tartu, Estland
 Tatra (Fluss), Fluss in Estland
 Tatra-Nationalpark, grenzüberschreitender Nationalpark in der Slowakei und Polen

Tatra, Weiteres:
 Polski Owczarek Podhalanski, Tatra-Schäferhund, Hunderasse für den Herdenschutz aus dem Tatra-Gebirges

 Tatra Banka, eine der wichtigsten Banken in der Slowakei
 Ringhoffer-Tatra,  früherer tschechoslowakischer Industriekonzern
 Tatra Trucks,  Fahrzeughersteller aus Tschechien
 Československé vagónky Tatra,  Vereinigung der tschechoslowakischen Waggonbaubetriebe zwischen 1958 und 1965
 ČKD Tatra, Vagonka Tatra Smíchov (bis 1963),  Waggonfabrik in Smíchov, Tschechien 
 Vagonka Tatra Studénka, Waggonfabrik in Studénka, Tschechien (heute Škoda Vagonka) 
 Vagonka Tatra Česká Lípa, Waggonfabrik in Česká Lípa, Tschechien 
 Tatravagónk, Waggonfabrik in der Slowakei
 Tatra-Straßenbahn, Straßenbahntypenreihe des tschechischen Herstellers Vagonka Tatra Smíchov/ČKD Tatra
 Tátra-Klasse, Klasse von Torpedobootzerstörern der k.u.k. Kriegsmarine aus dem Ersten Weltkrieg

 Panzer-Division Tatra, eine im August 1944 für die Zerschlagung des Slowakischen Nationalaufstandes aufgestellte deutsche Panzerdivision

 Tatra Guitars, Hersteller von Gitarren aus Tschechien beziehungsweise der früheren Tschechoslowakei
 Tatra Records, Plattenlabel mit Sitz in Nesoddtangen, Norwegen

 Tatra (Bier), Biermarke aus Polen